Mocquerysia är ett släkte av videväxter. Mocquerysia ingår i familjen videväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Videväxter
Mocquerysia